

Pessoas
Doni Marangon, goleiro brasileiro;
Doni Tata Pradita, motociclista indonésio;
Doni Thompson, ginasta estadunidense;
Cristiano Doni, futebolista italiano.

Localidades

Doni (Etiópia)

Desambiguação